

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Głębowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Głębowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek